Ostroski oder Ostroški ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Ostroski (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler 
 Vasilije Ostroški (auch Basilius von Ostrog, Stojan Jovanović ; 1610–1671), serbischer Heiliger der Serbisch-Orthodoxen Kirche